Lijst van personen uit Las Vegas (Honduras)
 Lijst van personen uit Las Vegas (Nevada)
 Lijst van personen uit Las Vegas (New Mexico)